Маккриммон () — английская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Маккриммон, Брэд (1959—2011) — канадский хоккеист и тренер.
 Маккриммон, Ники (род. 1972) — американская баскетболистка.

Другое 
 Джейми Маккриммон — персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».